Kandelfels oder Kandelfelsen steht für geographische Objekte am Berg Kandel im Schwarzwald:
 Großer Kandelfelsen, Geotop und Kletterfels
 Kandelfelsen (Schonwald), Waldschutzgebiet, siehe Liste der Schonwälder in Baden-Württemberg

Nach dem Fels benannte Schiffe:
 Kandelfels (Schiff, 1912) (1), das 1912 gebaute Frachtschiff (5.739 BRT) (Werft AG Weser Nr. 185). 	
 Kandelfels (Schiff, 1936) (2), das 1936 gebaute Frachtschiff (7.766 BRT) der Reederei DDG „Hansa“ (Werft AG Weser Bremen Nr. 917), bekannt als Hilfskreuzer Pinguin
 Kandelfels (Schiff, 1954) (3), das 1954 gebaute Frachtschiff (6.998 BRT) (AG Weser, Werk Seebeck, Bremerhaven, Nr. 781), verschrottet 1976